

Sigle 
 British Retail Consortium – associazione commerciale britannica

Aziende 
 BRC Gas Equipment – azienda di componentistica veicoli italiana

Codici 
 BRC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di San Carlos de Bariloche (Argentina)
 BRC – codice ISO 3166-2:GB di Bracknell Forest (Regno Unito)
 BRC – vecchio codice valutario ISO 4217 del Cruzado brasiliano (ora sostituito dal Real brasiliano-BRL), ex valuta del Brasile
 brc – codice ISO 639-3 della lingua creola olandese di Berbice

Mineralogia 
 Brc – abbreviazione di brucite

Note